Ericus Olai, latinisering av Erik Olofsson eller Olsson, kan avse:
Ericus Olai
 Ericus Olai Skepperus
 Ericus Olai Huss

Se även
 Erik Olsson